Eurocrime (также Poliziotteschi, Poliziottesco, Italocrime) — европейские криминальные и полицейские триллеры, в основном итальянские. Чаще всего сюжеты строились на противостоянии итальянской полиции и мафии или повествовали о жизни преступников. Пик популярности жанра пришёлся в основном на 1970-е годы. От обычных полицейских детективов эти фильмы отличались большей динамикой и более натуралистичным насилием. Особой популярностью пользуются и саундтреки к ним.

История развития 
Еврокрайм, как категория эксплуатационного кино, возник в конце 1960-х годов в Италии, когда зрителю наскучили многочисленные спагетти-вестерны и их производители обратили свой взгляд на творящиеся вокруг них реалии. В этих повседневных реалиях конца 1960—1970-х годов они обнаружили жестокость, беспомощность коррумпированной полиции и процветание мафиозных группировок, контрабандистов и террористов. Именно эти обстоятельства легли в основу зарождавшейся и набиравшей обороты итальянской Еврокрайм-киноиндустрии, имевшей свои собственные характерные черты, такие как ярко выраженная жестокость, коррумпированность полиции (часто на самых высших постах), насыщенность погонями на автомобилях, перестрелками, проявлениями организованной преступности и т. д.

Режиссёры 
 Умберто Ленци
 Фернандо Ди Лео
 Карло Лиззани
 Бруно Корбуччи
 Руджеро Деодато
 Дамиано Дамиани
 Марио Гариаццо
 Ромоло Гуэррери
 Клаудио Фрагассо
 Энцо Кастеллари
 Джузеппе Феррара

Примечания

Ссылки 
 «European Crime!» (англ.)
 список еврокрайм-фильмов с аннотациями (рус.)
 POLLANET SQUAD (итальянский тематический сайт)

Эксплуатационное кино
Кинематограф Италии